Прошлогодние чемпионы — белорусская пара Виктория Азаренко и Максим Мирный не защищала свой прошлогодний титул, однако Максим, в паре с россиянкой Анной Чакветадзе, принимал участие в турнире, но проиграл уже в стартовом матче.

Победителями турнира становятся Кара Блэк из Зимбабве и Леандер Паес из Индии, переигравшие в финале американку Лизель Хубер и британца Джейми Маррея со счетом 7-6(6), 6-4.

Сеянные 

  Чжуан Цзяжун /  Даниэль Нестор (Первый раунд)
  Катарина Среботник /  Ненад Зимонич (Четвертьфинал)
  Ай Сугияма /  Кевин Ульетт (Первый раунд)
  Чжань Юнжань /  Юлиан Ноул (Первый раунд)

<ol start="5">
 ''' Кара Блэк /  Леандер Паес (Титул)
  Квета Пешке /  Павел Визнер ''(Второй раунд)
  Янь Цзы /  Марк Ноулз ''(Первый раунд)
  Натали Деши /  Энди Рам ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые